Seven Springs kan syfta på:

 Seven Springs, North Carolina
 Seven Springs, Pennsylvania